Edwin Arturo Congo Murillo (Bogotá, 7 de outubro de 1976) é um ex-futebolista colombiano que atuava como centroavante.

Carreira

Inicio 
Congo foi revelado pelo Once Caldas em 1996, fazendo parte da equipe vice-campeã nacional dois anos depois. Em três anos, foram 110 jogos e trinta gols marcados pelos Blancos. Na Copa Libertadores da América de 1999, o Once Caldas não teve bom desempenho, caindo na fase de mata-mata, entretanto Congo deixaria sua marca em duas oportunidades, na vitória por 4 a 1 sobre o River Plate, em Manizales.

Passagem pela Espanha 
Ainda em 1999, o Real Madrid decidiu investir em Congo, mas o técnico dos Merengues, John Toshack, não conseguiu encontrar espaço ao jovem atacante. Emprestado para Valladolid, Vitória de Guimarães e Toulouse sem grande alarde, Congo voltaria ao Real em 2002, mas o time de Madri resolveu dispensá-lo, sem que ele pudesse realizar partidas oficiais.

Sequência de empréstimos e o declínio na carreira 
O atacante decidiu reerguer sua carreira na Segunda Divisão Espanhola, quando foi contratado pelo Levante, onde fez parte do elenco que garantiu o acesso para a Primeira Divisão ao final da temporada 2003–04. Escassamente aproveitado no segundo acesso da equipe valenciana em 2005–06, Congo rescindiu seu contrato e foi para o Sporting de Gijón, onde evitou um rebaixamento certo à Terceira Divisão. Seu bom desempenho no time das Astúrias rendeu sondagens de times de La Liga, fazendo com Congo rejeitou propostas de renovação com o Sporting.

No Recreativo Huelva, ele atuou em somente seis partidas. Pensou em regressar a Gijón, mas suas rejeições em renovar o contrato com o Sporting deixaram a torcida rojiblanca insatisfeita com Congo, que sem atuar por boa parte de 2008, decidiu jogar na inexpressiva Quinta Divisão espanhola, representando o Olímpic Xàtiva, onde encerraria sua carreira como atleta profissional. 

Fez ainda presenças esporádicas no futebol amador da Espanha, onde defenderia o Benissa. Congo flertou com o retorno às atividades profissionais ao fazer testes no Albacete, mas o time não investiu em sua contratação. Ele, então, resolveu voltar a atuar em campeonatos amadores, desta vez no Paiporta, agremiação que joga a Preferente Regional da Comunidade Valenciana. No novo time, Congo divide-se entre os gramados e o trabalho como dentista.

Seleção Nacional
Congo defendeu a Seleção Colombiana entre 1999 e 2004, jogando 17 partidas e marcando três gols.

Participou de duas edições da Copa América (1999 e 2004). Não esteve na equipe que venceria a Copa América de 2001 de forma invicta.

Ligações externas

 
 
 

 

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Real Madrid Club de Fútbol
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Naturais de Bogotá
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2004